

Geografia
 Domburg – località dei Paesi Bassi
 Domburg – località del Suriname

Architettura
 Domburg – fortezza in rovina della regione di Hakel, in Sassonia-Anhalt (Germania)

Persone
 Andrea Domburg – attrice olandese
 Thijs van Domburg – cabarettista olandese